Eloy, német rockegyüttes
Eloy, amerikai város Arizonában